Til the Casket Drops – album dei Clipse del 2009
Til the Casket Drops – album di ZZ Ward del 2012